Фаренгейт ():
 Фаренгейт, Габриель (1686—1736) — немецкий физик.
 Градус Фаренгейта — единица измерения температуры.
 «Фаренгейт 9/11» — фильм.
 Фаренгейт — небольшой ударный кратер в юго-восточной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны.
 «Fahrenheit» — видеоигра.
 «451 градус по Фаренгейту» — научно-фантастический роман Рэя Брэдбери и его экранизация Франсуа Трюффо.
 «Dior Fahrenheit» — аромат от Christian Dior.
 Фаренгейт — рок-группа.
 Fahrenheit — студийный альбом американской рок-группы Toto.
 Fahrenheit — семейство VGA-совместимых видеоускорителей фирмы  на базе чипов фирмы S3 Graphics.